Sonda – najczęściej oznacza urządzenie lub procedurę służącą do badania wybranego środowiska

 jako urządzenie:
 sonda – przyrząd medyczny
 sonda kosmiczna
 sonda lambda – element układu sterującego silnikiem spalinowym
 sonda – w biologii cząsteczka wiążąca się z określoną substancją, umożliwiająca jej wykrycie
 sonda lawinowa – urządzenie umożliwiające poszukiwanie osób zasypanych lawinami
 sonda gruntowa – urządzenie pomiarowe stosowane w geologii inżynierskiej do określania zmienności warunków gruntowych w podłożu 
 sonda ręczna (ołowianka) – lina z obciążnikiem do pomiaru głębokości
 echosonda – urządzenie do pomiaru głębokości wody oraz odległości od unoszących się w niej ciał stałych
 jako procedura:
 sonda (sondaż) – w badaniu opinii publicznej
 sonda – element strony WWW
 inne znaczenia:
 Sonda – program popularnonaukowy nadawany w latach 1977–1989 przez Telewizję Polską
 Sonda 2 – program popularnonaukowy nadawany od 2016 roku przez Telewizję Polską
 Miesięcznik popularnonaukowy Sonda – pismo
 Sonda – okręg miejski w Estonii, w prowincji Virumaa Wschodnia, w gminie Sonda